kuglarz – dawniej wędrowny aktor, który bawił publiczność magicznymi sztuczkami (zob. iluzja uliczna, sztuczki karciane), żonglerką lub teatrem lalek
 kuglarz (akrobata) – Terathopius ecaudatus, gatunek ptaka z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae),
 Kuglarz – karta tarota

Przypisy